Advanced Trauma Life Support – programma per la preparazione dei sanitari nel trattamento dei casi di trauma
Automated Truck Loading Systems